Indi (constel·lació), constel·lació segons la denominació llatina de la Unió Astronòmica Internacional
 Indi (colorant), colorant provinent principalment de l'anyil que serveix per tenyir teixits 
 Indi, habitant de l'Índia
 Indi, habitant de l'Amèrica precolombina i els seus descendents, vegeu amerindi
 Indi (element), element de la taula periòdica dels elements
 Indi (color), color de l'arc de Sant Martí, entre el blau i el violat